Mužská dvouhra Croatia Open Umag 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže umažského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl italský tenista Fabio Fognini, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Rubljev.

Vítězem se stal 19letý nenasazený Rus Andrej Rubljov, startující jako šťastný poražený z kvalifikace, jenž ve finále zdolal italskou turnajovou čtyřku Paola Lorenziho po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul na okruhu ATP Tour. Stal se tak sedmým šťastným poraženým vítězem turnajů ATP a prvním od triumfu Rajeeva Rama v Newportu 2009. Bodový zisk mu v následném vydání žebříčku ATP zajistil debutový posun do elitní světové padesátky na 49. místo

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2017